Germany puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 El municipio de Germany, en el condado de Adams, en el estado de Pensilvania.
 New Germany, ciudad del condado de Carver, en el estado de Minesota.
 El valle de Germany, en el estado de Virginia Occidental.